Besondere Kennzeichen: keine heißen die Filme
 Besondere Kennzeichen: keine (1956), Filmdrama aus der DDR
 Besondere Kennzeichen: keine (1965), polnisches Filmdrama
 Besondere Kennzeichen: keine (1978), sowjetisch-polnischer Historienfilm